Зигрид Кель (; род. 23 ноября 1932, Берлин) — немецкая ,  (меццо-сопрано).

Училась в Эрфуртской консерватории (1949—1951), затем в Германской Высшей школе музыки в Восточном Берлине (1951—1956). В 1957—1990 гг. солистка Лейпцигской оперы. Пела разноплановые партии, от Зенобии в «Радамисте» Генделя до Элен Безуховой в «Войне и мире» Прокофьева, однако основу её репертуара составляли оперы Верди, Вагнера и Рихарда Штрауса. Лауреат Премии Роберта Шумана (1976).

Примечания

Ссылки 
 Биографическая справка на сайте Саксонской академии искусств

Академические музыканты Германии
Меццо-сопрано Германии
Члены Саксонской академии искусств
Лауреаты премии Роберта Шумана